Troyan kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Trojan, kommun, Lovetj, 
 Trojan (ort), Lovetj, Obsjtina Trojan, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar